Le Champion est le titre de plusieurs films, dont :

Cinéma 
 Le Champion, film américain de 1919 ;
 Le Champion (The Fighting Heart) de John Ford sorti en 1925 ;
 Le Champion (The Champ) de King Vidor sorti en 1931 ;
 Le Champion (Champion) de Mark Robson sorti en 1949 ;
 Le Champion (The Champ) de Franco Zeffirelli sorti en 1979.

Autres 

 Champion, vainqueur d'un combat, d'une compétition
 Les Champions, série télévisée britannique (1968 - 1969).

Voir aussi